Gertrudenfriedhof steht für:
Gertrudenfriedhof (Güstrow)
Gertrudenfriedhof (Kiel)
Gertrudenfriedhof (Oldenburg)
Gertrudenfriedhof (Stralsund)

Siehe auch:
Gertraudenfriedhof (Halle) 
Gertrudenkirchhof, Hamburg